Суперкубок Туреччини з футболу 1972 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 червня 1972 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» і володарем кубка Туреччини «Анкарагюджю».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1972
Туреччина
1972 у турецькому спорті